Little Boy Lost est le titre original de plusieurs œuvres :

 Little Boy Lost, un roman de Marghanita Laski publié en 1949 ;

Le Petit Garçon perdu, un film américain réalisé par George Seaton, inspiré du roman de Laski, sorti en 1953 ;
Little Boy Lost, un film australien de Terry Bourke sorti en 1978 ;
Little Boy Lost, une chanson de Johnny Ashcroft et Gay Kayler utilisée dans le film de Terry Bourke.

Voir aussi